Вячесла́в Ива́нович Э́рбес (14 апреля 1988, Усть-Каменогорск, СССР) — казахстанский футболист немецкого происхождения, полузащитник. Выступал за сборную Казахстана.

Карьера 
Воспитанник клуба «Восток» из Усть-Каменогорска. Дебютировал в составе второй команды «Востока» в 2006 году, где забил пять голов в первых четырёх матчах. Через год Вячеслава стали заигрывать за основной состав, где он быстро добился места в основе.

В начале 2010 года перешёл в астаниский «Локомотив».

В 2009 году дебютировал в национальной сборной Казахстана.

Вячеслав очень разноплановый футболист. В детстве он играл на позиции нападающего, потом постепенно его стали ставить в центр полузащиты. С приходом в дублирующий состав «Востока» он начал играть крайнего полузащитника. Но потом перешёл на позицию защитника, на которой до сих пор и играет.

В первом же матче за «Локомотив» получил травму. После игры Вячеславу наложили гипс на ногу, врачи установили, что у Эрбеса после удара по голеностопу порвались связки.

В январе 2013 года подписал контракт со своим родным клубом «Восток».

Достижения 
 Обладатель Кубка Казахстана: 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Vesti.kz 
 
 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Мактаарал»